José Carlos dos Santos (ator)  — ator português (1833-1886)

Futebolistas brasileiros
Zé Carlos (1947)
Ruço (1949–2012)
José Carlos dos Santos (1954) — conhecido como Zé Carlos

Desambiguações de antropônimos